Nigula ist:

 der Familienname des estnischen Dirigenten Priit Nigula (1899–1962)
 ein historisches Kirchspiel in Estland, siehe Nigula (Kirchspiel) (deutsch Kirchspiel Pönal)
 ein Dorf in der estnischen Landgemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne, siehe Nigula (Lääne-Nigula) 
 ein Dorf in der estnischen Landgemeinde Tartu, Kreis Tartu, siehe Nigula (Tartu)